Un temple d'Aton est un temple égyptien dédié au culte d'Aton. Il en existe plusieurs :
 temple d'Aton (Karnak)
 temple d'Aton (Tell el-Amarna)

Index égyptologique
Aton